Кастнер () — фамилия.

Известные носители 
 Герман Кастнер (1886—1957) — немецкий юрист и политик в ГДР.
 Жан Жорж Кастнер (1810—1867) — французский композитор и музыковед.
 Ойген Фридрих Кастнер (1852—1882) — его сын, французско-германский физик и изобретатель.
 Рудольф Кастнер (1906—1957) — деятель еврейского движения.
 Эмерих Кастнер (1847—1916) — австрийский музыковед.

См. также 
 Кестнер
 Костнер